Джон Фицалан (; ум. 1240) — английский рыцарь нормандского происхождения, лорд Клан и Освестри.

Биография 
Сын Уильяма Фиц-Алана II и Агнес де Лейси.

Джон Фицалан был одним из феодальных баронов, разгневавших короля Иоанна Безземельного, чьи войска в 1216 году атаковали город Освестри и сожгли его. Вплоть до 1217 года он был сторонником Лливелина Великого, фактического правителя Уэльса.
 
В 1226 году Джон Фицалан уже был представителем короны в споре между преемником Иоанна, королём Генрихом III и Лливелином Великим. В том же году он посредником между соседями, англичанином Уильямом Пантульфом, лордом Вем в Шропшире, и уэльсцем Мадогом ап Грифидом, лордом Повис и кузеном Лливелина Великого.
 
В 1233/4 году во время конфликта между королём Генрихом III и Лливелином Великим Джон Фитцалан поддержал корону и Освестри вновь был атакован, на этот раз валлийскими войсками.

Брак и дети 
Женат дважды — первым браком на Изабелле д’Обиньи, дочери Уильяма д’Обиньи, 3-го графа Арунделл, вторым браком — на Хависе де Бланкминстер.
От первого брака имел сына:
 Джон Фитцалан (ок. 1223—1267), лорд Клан и Освестри, 6-й граф Арунделл

Родословная

Примечания

Ссылки 
 Генеалогия первых Стюартов на сайте Мирослава Марека 
 Фонд средневековой генеалогии 
 Сайт The Peerage.com. 

Джон
Английские феодальные бароны XIII века